

Miejscowości ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 14 podstawowych
 Borów – część wsi Przesieczna w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Radwanice 
 Borów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów 
 Borów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Dobromierz 
 Borów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice 
 Borów – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Gorzków 
 Borów – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol 
 Borów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel 
 Borów – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin 
 Borów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Borów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Borów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy 
 Borów – osada w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy 
 Borów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów 
 Borów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów 
 Borów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek

Inne 
 Borów – gmina wiejska w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim
 Borów – osiedle miasta Tarnobrzeg
 Borów − przystanek kolejowy 
 Silene − osada na Łotwie, do 1932 roku wieś Borów

Zobacz też 
 Borów Polski
 Borów Wielki
 Borów-Kolonia
 Borów-Kolonia
 Dekanat Borów
 Gmina Borów